Cari peut désigner :
 le curry, un mélange d'épices d'origine indienne ;
 les feuilles de cari, issues du Kaloupilé  ;
 le carry, plat traditionnel de la cuisine réunionnaise ;
 l'entreprise de BTP, CARI (entreprise) ;
 Carì, une station de sports d'hiver située dans le Tessin, en Suisse.